Па́рбиг (южноселькупск. Парабы кы, Па́рбэл кы) — река в Томской области России, при слиянии с рекой Бакчар образует реку Чая (приток Оби).

Длина 320 км, площадь водосборного бассейна — 9180 км². Среднемноголетний годовой сток: 28,1 м³/сек, 0,8 км³/год.

Парбиг берёт начало и течёт по Васюганью на северо-восток. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Половодье с апреля по июнь. Замерзает во 2-й половине октября — 1-й половине ноября, вскрывается в конце апреля — начале мая. Судоходна в нижнем течении.

Населённые пункты: Кедровка, Парбиг, Усть-Бакчар.

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 18 км: Верхняя Нюрса
 34 км: Бундюр (Малый Пензер)
 64 км: Вшивка
 68 км: Андарма
 97 км: Кедровка
 105 км: Нилга
 116 км: Нижняя Моховая
 138 км: Пензячка
 143 км: Спиртовка
 152 км: Верхняя Моховая
 180 км: Кедровка
 184 км: Двойчага
 210 км: без названия
 212 км: Силенская
 218 км: Чага
 231 км: Бурка
 251 км: река без названия
 252 км: Гарь
 278 км: Смородинка
 279 км: Кудрейка

Примечания

Литература 
 

Притоки Чаи (притока Оби)
Реки Бакчарского района
Реки Чаинского района